Fossa  har flere betydninger:

 Fossa - er Madagaskars største varmblodede rovdyr
 Fossa (exogeologi) - er betegnelsen for en lang
 Fossa (by) - en italiensk by i regionen Abruzzo i Italien
 Fossá - en fraflyttet bygd på Færøerne